Año Viejo puede referirse a:
La víspera de Año Nuevo que es la última noche del año en el calendario gregoriano.
Año viejo, un monigote que representa básicamente el año que termina, es quemado a el 31 de diciembre.